The Angel of the Odd steht für:

 The Angel of the Odd (Poe), Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe (1844)
 The Angel of the Odd (Oper), Oper von Bruno Coli (2014)